

Cinema 
Giochi pericolosi (Dangerous Game) – film del 1987 diretto da Stephen Hopkins
Giochi pericolosi (Pentathlon) – film del 1994 diretto da Bruce Malmuth

Letteratura 
Giochi pericolosi (Do Not Fold, Spindle or Mutilate) – romanzo di Doris Miles Disney, Il Giallo Mondadori n. 1193
Giochi pericolosi (Killer Takes It All) – romanzo di Erica Spindler, I nuovi bestsellers n. 346
Giochi pericolosi (Playmates) – romanzo di Robert B. Parker del 1989
Giochi pericolosi (Honeymoon) – romanzo di James Patterson e Howard Roughan del 2005

Televisione 
Giochi pericolosi – miniserie televisiva del 2000 diretta da Alfredo Angeli
Giochi pericolosi – episodio della serie televisiva Black Mirror